Лас Кармелитас има више значења:

 Лас Кармелитас (Сан Франсиско де лос Ромо), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Кармелитас (Колима), насеље у савезној држави Колима у Мексику
 Лас Кармелитас (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кармелитас (Ла Либертад), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кармелитас (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кармелитас (Пихихијапан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кармелитас (Салто де Агва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кармелитас (Сучијапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кармелитас (Тонала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кармелитас (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кармелитас (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Кармелитас (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лас Кармелитас (Тариморо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Лас Кармелитас (Сантијаго Јавео), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Кармелитас (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Кармелитас (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Лас Кармелитас (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Лас Кармелитас, Лас Карменес (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Кармелитас (Нуево Ларедо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Кармелитас (Наранхос Аматлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кармелитас (Косолеакаке), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кармелитас, Хосе Кастиљо Лагунес (Исла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кармелитас (Минатитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кармелитас (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кармелитас (Успанапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Лас Кармелитас (Сантијаго Сочијапан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику